Las Flores ist der Name mehrerer Orte

in Argentinien:
 Partido Las Flores
 Las Flores (Buenos Aires)
 Las Flores (Rosario)
 Las Flores (San Juan)

in Belize:
 Las Flores (Belize)

in Honduras:
 Las Flores (Lempira)

in Kalifornien:
 Las Flores (Kalifornien)

in Mexiko:
 Las Flores (Tampico)

in Uruguay:
 Las Flores (Maldonado)
 Las Flores (Rivera)
 Las Flores (Salto)